

Patronyme 

 Colette Camil (19?-), illustratrice française pour la jeunesse ;
 Jaime Camil (1973-), acteur, chanteur, directeur et producteur mexico-brésilien ;
 Jérôme Camil (1973-), auteur jeunesse ivoirien ;
 Pia Camil (1980-), artiste mexicaine.

Prénom 
Camil est un prénom arabe.